La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 25 avril et le  entre Vigo et Bilbao. Il se composait de 18 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Italien Felice Gimondi.

Équipes participantes 
 Pelforth-Lejeune
 Ferrys
 Goldor-Gerka
 Fagor
 Bic
 KAS
 Salvarani
 Karpy
 Faema

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Lien externe 
  Tour d'Espagne 1968, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1968
Sport en Espagne en 1968
Cyclisme sur route en 1968
Sport en avril 1968
Sport en mai 1968